

Sigle 
 Associazione Italiana Odontoiatri – sindacato italiano di categoria

Codici 
 AIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlantic (Iowa) (Stati Uniti)
 aio – codice ISO 639-3 della lingua aiton

Altro 
 Aio – fu il primo mitico re dei Longobardi insieme al fratello Ibor
 Aio Loquente (o Aio Locuzio) – figura della mitologia romana
 Aio – sinonimo di precettore